En la mitologia escandinava Jormungand (en nòrdic antic: Jörmungandr) és el drac en forma de serp fill del déu Loki i la ‘gýgr’ (geganta) Angrboða (Angrboda). És tan gran que pot donar la volta a tot Midgard pel fons del gran Oceà Exterior fins a mossegar-se la cua (constituint així un Ouroboros), i d'aquí ve que també se li digui Serp de Midgard.

Quan va néixer, Odin va enviar els déus a cercar els tres fills d'en Loki i l'Angrboða i va llançar Jormungand a la mar on va créixer tant, que va acabar donant tota la volta a l'orbe conegut descansant sobre el fons del gran Oceà Exterior. En el Ragnarok el drac Jormungand lluitarà al costat de Loki i els seus però morirà durant la batalla final a mans del déu Thor, el qual només podrà allunyar-se nou passes del cadàver del drac serpentiforme abans de caure mort, enverinat pel baf verinós de l'alè del drac.

Estudis 
L'expedició de pesca de Thor per acabar amb Jormungand s'ha considerat com una de les semblances entre ell i el déu hindú Indra, que en la mitologia vèdica mata el drac Vritra, i també s'ha relacionat amb un motiu baltoeslau del déu de la tempesta, lluitant contra una serp. Una anàlisi alternativa de l'episodi de Preben Meulengracht Sørensen és que va ser una indiscreció juvenil per part de Thor, reexplicada per emfatitzar l'ordre i l'equilibri del cosmos, en el qual Jormungand va tenir un paper vital. John Lindow fa un paral·lelisme entre la mossegada de la seva pròpia cua de Jormungand i l'enllaç de Fenrir, com a part d'un tema recurrent del monstre lligat a la mitologia nòrdica, on un enemic dels déus està lligat però destinat a alliberar-se a Ragnarök.

Referències 

Mitologia germànica
Dracs